Barocco è il dodicesimo album in studio dei Rondò Veneziano pubblicato il 5 novembre 1990 dalla Baby Records-Cleo Music AG.

Il disco 
È stato pubblicato dalla BMG Ariola come Musica... fantasia, il quale omette Barocco e contiene un inedito, Venezia notturna, oltre ad una versione de La scala d'oro dall'album Arabesque. In Francia invece è stato messo in commercio come Mystère e nel 2001 dalla Silver Star con il nome di Capriccio veneziano.

Tracce

Barocco 

 Barocco (Gian Piero Reverberi e Ivano Pavesi) - 3:05
 Musica... fantasia (Gian Piero Reverberi e Ivano Pavesi) - 2:50
 Le dame, i cavalieri (Gian Piero Reverberi e Ivano Pavesi) - 2:55
 Carme veneziano (Gian Piero Reverberi e Ivano Pavesi) - 3:13
 I sestieri (Gian Piero Reverberi e Ivano Pavesi) - 2:54
 Féerie (Gian Piero Reverberi e Ivano Pavesi) - 2:37
 Crepuscolo (Gian Piero Reverberi e Ivano Pavesi) - 2:56
 Divertissement (Gian Piero Reverberi e Ivano Pavesi) - 3:19
 Crepuscolo (reprise) (Gian Piero Reverberi e Ivano Pavesi) - 2:05
 Tournament (Gian Piero Reverberi e Ivano Pavesi) - 2:57
 Cattedrali (Gian Piero Reverberi e Ivano Pavesi) - 4:25
 D'ombres et de lumières (Gian Piero Reverberi e Ivano Pavesi) - 2:50

Musica... fantasia

 Musica... fantasia - 2:50
 Crepuscolo - 2:57
 Divertissement - 3:19
 Crepuscolo (reprise) - 2:06
 Le dame, i cavalieri - 2:55
 Cattedrali - 4:25
 Tournament - 2:59
 Féerie - 2:38
 La scala d'oro - 3:23
 D'ombres et de lumières - 2:51
 Carme veneziano - 3:14
 I sestieri - 2:54
 Le muse - 2:50
 Venezia notturna - 3:51

Classifiche

Note

Collegamenti esterni